Сезон ЖНБЛ 1990 — это 10-й сезон женской национальной баскетбольной лиги, по окончании которого чемпионом, в первый раз, стала команда «Норт-Аделаида Рокетс».

В регулярном чемпионате приняло участие тринадцать команд, на одну больше, чем в прошлом. Но на самом деле в прошедшем сезоне тоже выступали тринадцать команд, так как команда «Перт Брейкерс» снялась с чемпионата ещё в середине турнира, после 13 проведённых встреч. Изменилась сетка финалов, так как лига перешла от классической, олимпийской системы плей-офф, к системе Пейджа. Регулярный же чемпионат в этом сезоне стартовал 21 апреля, а завершился 23 сентября, MVP которого была признана форвард команды «Буллин Бумерс», Дебби Слиммон. Тренер команды «Австралийского института спорта», Дженни Чисман, была признана тренером года, её подопечная Триша Фэллон — лучшим молодым игроком. Официально же сезон 1990 года завершился 13 октября, когда команда «Норт-Аделаида Рокетс» переиграла в финальной игре команду «Хобарт Айлендерс» со счётом 72:57, а MVP финала была признана форвард «Рокетс» Донна Браун.

Регулярный чемпионат 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Финалы

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 
 Самый ценный игрок женской НБЛ: Дебби Слиммон, Буллин Бумерс
 Самый ценный игрок финала женской НБЛ: Донна Браун, Норт-Аделаида Рокетс
 Лучший молодой игрок женской НБЛ: Триша Фэллон, Австралийский институт спорта
 Лучший оборонительный игрок женской НБЛ: Карен Далтон, Сидней Брюинз
 Лучший снайпер женской НБЛ: Дебби Слиммон, Буллин Бумерс
 Тренер года женской НБЛ: Дженни Чисман, Австралийский институт спорта

 Сборная всех звёзд женской НБЛ:
 З Мишель Тиммс (Нанавадинг Спектрес)
 З Вики Дэлди (Норт-Аделаида Рокетс)
 Ф Кэти Фостер (Хобарт Айлендерс)
 Ф Донна Браун (Норт-Аделаида Рокетс)
 Ф Дебби Слиммон (Буллин Бумерс)

Комментарии 

  В основном источнике по теме содержится грубая ошибка: в рассматриваемом сезоне (страница 100) в финалах указаны результаты игр навылет сезона 1988 года (страница 98), соответственно и клубы указаны не те, что играли в плей-офф, а правильный результат большого финала (72:57) всё же удалось найти. Порывшись в архивах, всё-таки удалось найти правильные результаты, а финалы в этом сезоне также проходили по системе Пейджа.

Примечания

Ссылки 
 
 

ЖНБЛ в сезоне 1990